Lawrence je lahko:
 Lawrence (priimek)
 USS Lawrence
 Lawrence, Indiana
 Lawrence, Kansas 
 Lawrence, Massachusetts
 Lawrence, Michigan
 Lawrence, New York
 Lawrence, Nova Zelandija
 Lawrence, Wisconsin

Glasba 
 Lawrence - rock skupina

Glej tudi 
 Lawrenceburg
 Lawrenceville
 Laurence
 Larry